

Wydarzenia 

 Ptolemeusz I założył bibliotekę w Aleksandrii (datuje się to wydarzenie na lata około 350-283 p.n.e.)
 Demetriusz, syn Antygonosa zdobył Ateny
 Demetriusz z Faleronu uciekł do Beocji
 swoją szkołę filozoficzną założył w Atenach Epikur

93